Sara Tancredi – bohaterka serialu Skazany na śmierć. Gra ją Sarah Wayne Callies.

Sezon 1

Sara Tancredi to córka gubernatora Franka Tancredi, z zawodu lekarka w więzieniu Fox River, w którym przebywali Michael Scofield i jego brat skazany na karę śmierci - Lincoln Burrows. W dzieciństwie chciała zostać lekarzem i pomagać innym. Po zrobieniu stopnia medycznego zaczęła brać narkotyki. Wreszcie zdecydowała się na terapię. Potem podjęła pracę w więzieniu. Michael udając cukrzyka odwiedzał więzienne ambulatorium, gdzie otrzymywał regularne dawki insuliny. W tym czasie pomiędzy nim i Sarą zaczęła rozwijać się szczególna więź, która zaowocowała pomocą pani doktor w ostatecznej ucieczce. Na prośbę Michaela pozostawiła ona otwarte drzwi do ambulatorium, co umożliwiło więźniom ucieczkę, jednak ściągnęło kłopoty na Sarę.

Sezon 2

Sara zaczyna chodzić na terapię. Na niej poznaje Kellermana, który udaje uzależnionego Lance’a. Znajduje powieszonego ojca w swoim domu - w kieszeni znajduje też klucz. Umawia się z Michaelem na spotkanie w mieście Gila w Nowym Meksyku. Na parkingu pod motelem zatrzymuje ją Paul Kellerman i próbuje ją zabić. Ta jednak przypala go żelazkiem i ucieka. Stara się skontaktować z Michaelem, ale ten został złapany przez Mahone’a. Tancredi widzi w telewizji nagranie, w którym Scofield prosi ją o jeszcze jedną szansę. Daje jej też wiadomość. Spotykają się na stacji kolejowej w Evansville w Indianie. Znajduje miejsce, od którego klucz dał jej ojciec. Jedzie na statek do Panamy, ale zostaje złapana przez FBI. W procesie zostaje uniewinniona dzięki zeznaniom Kellermana. Jedzie do Panamy i informuje o uniewinnieniu Lincolna, jednak pojawia się Kim, którego Sara zabija.

Sezon 3

Sara, wraz z LJ, zostają porwani przez ludzi Firmy. Michaelowi udaje się z nią porozmawiać. Dzięki jej informacjom, Lincoln namierza miejsce przetrzymywania Sary i L.J.-a, ale z odsieczą przybywa o kilka chwil za późno. W odpowiedzi, ludzie Firmy wysyłają Lincolnowi paczkę. W środku znajdować się miała głowa Sary, a jej zabójczynią miała być  Susan B. Anthony. Burrows mówi bratu o zaistniałej sytuacji dopiero w dniu jego ucieczki. W odcinku „Boxed In”  L.J. Burrows mówi ojcu, że słyszał jak Susan odcinała głowę Sarze.

Sezon 4

Gretchen wyjawia Michaelowi, iż nie zabiła Sary.
W sezonie czwartym Sara Tancredi dołącza do Michaela, Lincolna, Sucre, Mahone i Bellicka. Razem z nimi pracuje nad zdobyciem dysku z informacjami o firmie. W 18 odcinku dowiaduje się, że jest w ciąży. W The Final Break Sara wychodzi za Michaela. Ich szczęście jednak nie trwa długo, ponieważ zostaje aresztowana do kobiecego więzienia Miami Dade pod zarzutem zabicia Christiny Rose, matki Michaela. Zostaje pobita przez strażniczki więzienne z powodu otwarcia drzwi dla skazańców w pierwszym sezonie. Michael poświęca swoje życie dla Sary i umiera, a ona ucieka z więzienia.

Linki zewnętrzne 
  

Postacie z serialu Skazany na śmierć
Fikcyjni lekarze